

Персоналії 

 Георге Олтяну (1974) — румунський боксер, чемпіон світу серед аматорів.
 Драга Олтяну Матей (1933—2020) — румунська актриса театру і кіно, театральний діяч.

Географічні об'єкти 

 Олтяну — село у повіті Горж в Румунії. Входить до складу комуни Глогова.